Q School 2011 – Turniej 2 − drugi turniej kwalifikacyjny z cyklu Q School w sezonie 2011/2012, który odbył się w dniach 17−22 maja 2011 w hali World Snooker Academy w Sheffield.

Rezultaty

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Przypisy 

2011 w sporcie
Sport w Sheffield